Cathédrale San Nicola peut désigner plusieurs édifices en Italie:
 Cathédrale San Nicola de Bagnoregio dans le Latium
 Cathédrale San Nicola Pellegrino de Trani dans les Pouilles
 Cathédrale de San Nicolas de los Arroyos de San Nicolas de los Arroyos en Argentine.